Dieudonné steht für:
 Dieudonné, eine Gemeinde im Département Oise, Frankreich 
 einen männlichen französischen Vornamen, siehe Dieudonné (Vorname)
 speziell Dieudonné M’bala M’bala, französischer Komiker, Schauspieler und politischer Aktivist

Dieudonné ist der Familienname folgender Personen: 
 Adolf Dieudonné (1864–1944), deutscher Mediziner, Leiter des bayerischen Medizinalwesens
 Albert Dieudonné (1889–1976), französischer Schauspieler
 Emmanuel de Dieudonné (1845–1889), französischer Maler
 Jean Dieudonné (1906–1992), französischer Mathematiker
 Jean-François Dieudonné (1769–1829), besser bekannt als Iwan Simonis, belgischer Unternehmer und Hersteller von Billardtüchern 
 Pierre Dieudonné (* 1947), belgischer Autorennfahrer